Le mot fil (du latin filum) a une grande variété d'acceptions.

Nom commun 
Fil définit une forme réalisée dans un certain matériau. On peut distinguer :
 le fil d'araignée, la matière filamenteuse sécrétée par les araignées, la soie par certaines chenilles comme le ver à soie ;
 dans l'industrie textile, le fil, constituant des étoffes, tissus, tapis ;
 en mécanique, le fil de fer est un composant utilisé pour ses propriétés de maintien mécanique ;
 le fil électrique permet de transmettre énergie ou information électriques ;
 le fil de pêche, employé avec une canne à pêche ;
 le fil dentaire.
Par extension :
 en informatique, un réseau sans fil est une zone de transmission d'information par onde radio ;
 le fil du bois désigne le sens des fibres d'un morceau de bois. Il détermine le bois de fil et le bois debout ;
 le fil de lit désigne la direction dans laquelle s'est fait la sédimentation d'une pierre. Pierre filardeuse - pierre qui a des fils de lit sur sa hauteur ou sur son épaisseur ;
 le fil de la lame est la partie tranchante d'une lame ;
 Fil est un village kurde, évacué entre les années 1985 et 2000 pendant la guerre de la République de Turquie contre la guérilla kurde ;
 le fil d'une discussion est une image désignant l'enchaînement des répliques sur un sujet donné et, parfois hors sujet ;
 en informatique, les courriels peuvent s'organiser en fils de discussion ;
 un coup de fil désigne par métonymie un appel téléphonique ou une conversation téléphonique, autrement dit l'action de communiquer par téléphone ;
 un fil RSS est un néologisme désignant un flux d'informations sur Internet ;
 au théâtre, comme dans la marine, on n’emploie pas le mot « corde », on dit un fil ;
 en informatique, un fil d'exécution ou thread ou processus léger.

Sigle et acronyme 

FIL peut désigner :
 Federation of International Lacrosse ;
 Fédération internationale de luge de course ;
 Festival interceltique de Lorient ;
 Flux instinctif libre ;
 France Image Logiciel, un ancien éditeur de logiciel français.

Patronyme 

 Zbigniew Fil (1977-), chanteur et multi-instrumentiste polonais.

Pseudonyme 

 Fil, pseudonyme de Philip Tägert (né en 1966), auteur de bande dessinée et homme de spectacle allemand.

Voir aussi 

 
 
 
 
 
 Nématocères, insectes dont les antennes sont en forme de fil
 Vermicelle
 Trancannage, l'action d'enrouler de manière ordonnée un fil sur une bobine
 Corde, en musique